McDermott steht für:
 McDermott (Familienname), Familienname – zu Namensträgern siehe dort
 (16267) Mcdermott, Asteroid
 McDermott International, amerikanischer Offshore-Dienstleister
 J. Ray McDermott, amerikanischer Offshore-Dienstleister
 McDermott Will & Emery, internationale Anwaltskanzlei

McDermott steht für folgende geographische Objekte:
 McDermott (Montana), verlassener Ort in Toole County, Montana
 McDermott (Ohio), Ort in Ohio
 McDermott (Pennsylvania), Ort in York County (Pennsylvania), Pennsylvania
 McDermott-Gletscher, Gletscher im ostantarktischen Viktorialand
 McDermott Lake, See in Manitoba
 McDermott Lake, See in Saskatchewan
 McDermott Lake, See in Iron, Wisconsin
 McDermott Lake, See in Sawyer, Wisconsin
 McDermott Lake, See in Michigan
 Pont McDermott, See in Quebec